Les élections municipales de 1995 à La Réunion ont eu lieu les  et .

Vingt des vingt-quatre maires de l'île ont été élus ou réélus dès le . C'est à la Petite-Île que Christophe Payet, le maire sortant, a obtenu le meilleur score avec 70,52% des suffrages.

Ces élections marquent donc une grande stabilité. À Bras-Panon et à Saint-Louis, les maires sortants ne se sont pas représentés et à Saint-Denis, la majorité sortante dirigée par Michel Tamaya (maire depuis 1994) est reconduite. Seul Simon Lebreton à Cilaos est battu par le candidat PCR, Jacques Técher.

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes

Bras-Panon 
 Maire sortant : Paul Moreau (RPR)

Cilaos 
 Maire sortant : Simon Lebreton (RPR)

Entre-Deux 
 Maire sortant : Daniel Tholozan (DVD)

L'Étang-Salé 
 Maire sortant : José Pinna (RPR)

La Plaine-des-Palmistes 
 Maire sortant : Marc Luc Boyer (RPR)

La Possession 
 Maire sortant : Roland Robert (PCR)

Le Port 
 Maire sortant : Jean-Yves Langenier (PCR)

Le Tampon 
 Maire sortant : André Thien Ah Koon (RPR)

Les Avirons 
 Maire sortant : Michel Dennemont (DVD)

Trois-Bassins 
 Maire sortant : Pierre Heideger (UDF)

Petite-Île 
 Maire sortant : Christophe Payet (PS)

Saint-André 
 Maire sortant : Jean-Paul Virapoullé (UDF)

Saint-Benoît 
 Maire sortant : Jean-Claude Fruteau (PS)

Saint-Denis 
 Maire sortant : Michel Tamaya (PS)

Saint-Joseph 
 Maire sortant : Fred K/Bidy (DVD)

Saint-Leu 
 Maire sortant : Jean-Luc Poudroux (UDF)

Saint-Louis 
 Maire sortant : Claude Hoarau (PCR)

Saint-Paul 
 Maire sortant : Joseph Sinimalé (RPR)

Saint-Philippe 
 Maire sortant : Hugues Salvan (UDF)

Saint-Pierre 
 Maire sortant : Élie Hoarau (PCR)

Sainte-Marie 
 Maire sortant : Jean-Louis Lagourgue (DVD)

Sainte-Rose 
 Maire sortant : Michel Vergoz (PS)

Sainte-Suzanne 
 Maire sortant : Maurice Gironcel (PCR)

Salazie 
 Maire sortant : Hilaire Maillot (RPR)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Élection municipale en France
 Élections municipales françaises de 1995
 Liste des communes de La Réunion
 Politique à La Réunion

Réunion
1995
Années 1990 à La Réunion